Публије Корнелије Сципион се може односити на:

 Публије Корнелије Сципион (конзул 218. п. н. е.)
 Публије Корнелије Сципион Африканац
 Публије Корнелије Сципион Емилијан
 Публије Корнелије Сципион (конзул 16. п. н. е.)
 Публије Корнелије Сципион Насика Коркул
 Публије Корнелије Сципион Салвитон
 Публије Корнелије Сципион Насика
 Публије Корнелије Сципион Насика Серапион (конзул 138. п. н. е.)
 Публије Корнелије Сципион Насика Серапион (конзул 111. п. н. е.)